Germigny (Marne)
 Germigny (Yonne)